La mante religieuse est une espèce d'insectes.

Le terme peut aussi faire référence à :
 la mante religieuse (螳螂拳, tánglángquán), ou « boxe/style de la mante religieuse », un art martial traditionnel chinois ;
 Les Mantes religieuses, un roman d'Hubert Monteilhet paru en 1960 ;
 Les Mantes religieuses (Die Weibchen), un film franco-italo-ouest-allemand réalisé par Zbyněk Brynych, sorti en 1970 ;
 La Mante religieuse (, Tang lang), un film hongkongais réalisé par Liu Chia-liang, sorti en 1978 ;
 La Mante religieuse, un film français de Natalie Saracco sorti en 2014.
Homonymie de titre